Владимир Комков:
 Комков, Владимир Алексеевич (1955—?) — советский футболист.
 Комков, Владимир Терентьевич (род. 1950) — советский, белорусский артист балета.